Чемпіонат Швейцарії з хокею 1960 — 49-й чемпіонат Швейцарії з хокею (Національна ліга А). Чемпіоном став ХК «Давос» (23 титул), НЛА покинув ЕХК «Ароза».

Підсумкова таблиця

Перехідний матч 
ЕХК «Ароза» — ХК «Вісп» 4:6

Найкращі бомбардири 
Фріц Неф (ХК «Лозанна») - 44 очка (35+9)
Вартель Дюрст (ХК «Давос») - 41 очко (26 + 15)
Міхель Верлі (ХК «Лозанна») - 36 очок (10 + 26)

Джерела 
 Огляд таблиць (PDF; 547 kB) 
 Хокейний архів 

Чемпіонат Швейцарії з хокею
Швейцарія
Швейцарія